Die Prva Makedonska Liga 1999/2000 war die achte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens. Die Spielzeit begann am 15. August 1999 und endete am 28. Mai 2000. FK Sloga Jugomagnat Skopje konnte den Titel verteidigen und gewann zum zweiten Mal die Meisterschaft.

Modus 
Vierzehn Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den letzten zwei Tabellenplätzen stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabellen 1992–2003 auf infopress.com

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000